Cleburne County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Cleburne County (Alabama)
 Cleburne County (Arkansas)